Il doppio  del Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martín Alund e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Sergio Galdós e Marco Trungelliti hanno battuto in finale Jean Andersen e Izak van der Merwe 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Jordan Kerr /  Andreas Siljeström (quarti di finale)
 Facundo Bagnis /  João Souza (quarti di finale)

 Thiemo de Bakker /  Nicholas Monroe (primo turno)
 Jean Andersen /  Izak van der Merwe (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2013
ATP Challenger Tour 2013